Николай Алексеевич Лебедев:
 Лебедев, Николай Алексеевич (1897—1978) — советский киновед, педагог.
 Лебедев, Николай Алексеевич (конец XVIII века—третья четверть XIX века) — переводчик, автор переводов на калмыцкий язык различных сочинений.